Adolf Schmal (1872–1919) – austriacki kolarz i szermierz, uczestnik pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich w Atenach
 Henryk Schmal ps. „Satyr” (1896–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), zamordowany na Ukrainie, brat Zenona
 Michał Schmal (1912–1971) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, oficer Brygady Świętokrzyskiej NSZ i kapitan Polskich Kompanii Wartowniczych
 Zenon Schmal (1898–1920) kapitan piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości, brat Henryka

Przypisy